C17 ou C-17 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS C17, un sous-marin de la Royal Navy ;
 McDonnell Douglas C-17 Globemaster III, un avion de transport militaire américain.

Fiction 
 C-17, un Cyborg dans le manga Dragon Ball.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne de l'intestin grêle, d’après la Classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 147, une galaxie dans la constellation de Cassiopée, notée C17 au catalogue de Caldwell.

Mode 
 C17, une marque de jeans.

Sport automobile 
 Sauber C17, une Formule 1 de l’écurie Sauber.

Transports 
 Autoroute espagnole C-17, une autoroute catalane ;
 Caspar C 17, un avion de tourisme allemand.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres